Maze kan syfta på följande:
 Maze (band) – ett amerikanskt soulband

Geografi

Frankrike 

 Mazé, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire,

Kongo-Kinshasa 

 Maze (vattendrag i Kongo-Kinshasa),

Norge 

 Máze, ort i Finnmark fylke,